

Toponymes 

régions, sous-régions et provinces
 Alentejo, une région statistique du Portugal composée de quatre sous-régions ;
 Alentejo littoral, une des trente sous-régions statistiques du Portugal ;
 Alentejo central, une des trente sous-régions statistiques du Portugal ;
 Bas Alentejo (- voir également ) ;
 Haut Alentejo (- voir également ) ;
 , une des six . Sa division ultérieure est à l'origine de la création des provinces ;
  ;
  ;

villes, municipalités et paroisses
 Viana do Alentejo, une municipalité du Portugal, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
 Ferreira do Alentejo, une municipalité située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
 Ferreira do Alentejo, une paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
 , une freguesia portugaise de Cuba ;
 Cercal do Alentejo, une freguesia portugaise de Santiago do Cacém.

Infrastructures 
 Autoestrada do Alentejo central, une autre appellation de l'Autoroute portugaise A6
 , une ligne de chemin de fer portugaise traversant l'Alentejo

Autres 
 Alentejo, une appellation d'origine (DOC) portugaise produite dans le terroir viticole de l'Alentejo, situé dans le sud du pays
 Rafeiro de l'Alentejo, également appelé mâtin de l'Alentejo et mastiff de l'Alentejo, une race de chiens originaire du Portugal
 Tour de l'Alentejo, une course cycliste par étapes disputée dans l'Alentejo